Никола́й Ма́льцев:
 Мальцев, Николай Алексеевич (1928—2001) — министр нефтяной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Мальцев, Николай Владимирович (1891—1941) — советский партийный и государственный деятель.
 Мальцев, Николай Николаевич (род. 1986) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Мальцев, Николай Петрович (1863—1921) — генерал-майор, войсковой атаман Оренбургского казачьего войска, начальник гарнизона Оренбурга.
 Мальцев, Николай Семёнович (1919—?) — министр сельского строительства РСФСР.